Stenkyrka landskommun kan avse:

* Stenkyrka landskommun, Bohuslän – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1952
 Stenkyrka landskommun, Gotland – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1952